A módszertant gondozó FinOps Foundation legegyszerűbb meghatározása szerint a FinOps nem más, mint a cloud költségszempontú menedzselése, mely mára jóval túlmutat a DevOps-os gyökereken, az egyszerű felhős költségoptimalizáláson, technológiai és beállítási finomhangolásokon. A FinOps-nak ugyanis nem csak a költségoptimalizálás a feladata, hanem megteremteni a teljes szervezeten belül a költségszemléletű gondolkodást, transzparensé és mérhetővé tenni a használt erőforrásokat és ezek költségeit, illetve lekövetni a clouddal együtt járó folyamatos változásokat, mind technológiai oldalról, mind az üzleti elvárások szintjén. A FinOps elsősorban konkrét mindennapi gyakorlat, és nem elméleti, módszertani "varázslat".

A FinOps gyökerei 
Ha a mozaikszó eredetét keressük, akkor kicsit félrevezető az első gondolat, miszerint a "Financial Operation"-ból ered. Azért járnánk rossz úton, mert a FinOps gyökerei a DevOps felé mutatnak. A FinOps név a "Finance" és a "DevOps" összevonásából jött létre. A FinOps nem a pénzügy területén sarjadt újabb homályos elmélet, hanem a gyakorlatból kinőtt átfogó szemlélet. Azért is fontos ezt hangsúlyozni, mert például, ha nincs Cloud, akkor a FinOps sem alakult volna ki.

Közösség 
A FinOps módszertant a FinOps Foundation gondozza, mely szervezet a Linux Foundation égisze alatt dolgozik. Az érdeklődést mi sem mutatja jobban, hogy a Linux Foundation alatt létrejött FinOps Foundation-nek már 1500 tagja van, alig 3 évvel az indulása után.

További információk 
 FinOps Foundation - What is FinOps?
 FinOps: költségtudatosság a felhőben
 AWS költségoptimalizálás a gyakorlatban
Szoftverfejlesztés